Челута́й — топоним в России:

Населённые пункты 
 Челутай — посёлок при станции в Заиграевском районе Бурятии.
 Челутай — село в Агинском районе Забайкальского края.

 также
 Челутай (24 км) — посёлок в Заиграевском районе Бурятии.
 Челутай (3 км) — посёлок в Заиграевском районе Бурятии.

Другое 
 Челутай — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Заиграевском районе Бурятии.
 Челутай — река в Заиграевском районе Бурятии.
 Сельское поселение «Челутай» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Заречный Челутай — село в Агинском районе Забайкальского края.